Olaszország
Santo Stefano, templom Molfettában
Santo Stefano, templom Velencében a San Marco negyedben
Santo Stefano, templom Veronában